Amanda Young est un personnage de fiction de la série de films Saw. De simple personnage mineur dans le premier film, Saw, elle apparaît comme un des successeurs de Jigsaw dans les suites Saw II, III, IV, V et VI.

Biographie

Saw 
Dans le premier film, elle est la seule survivante connue aux épreuves de Jigsaw, et son témoignage est présenté au docteur Lawrence Gordon par l'agent Tapp, dans le but de lui faire avouer qu'il est le Tueur au Puzzle.

Elle fut capturée pour lui faire arrêter la drogue. Son test consistait à trouver la clé de la machine (un piège à ours inversé) qui lui arracherait la mâchoire si elle ne l'enlevait pas au bout de deux minutes. La clé se trouvait dans l'estomac d'un homme que le message annonçait mort, mais ce n'était pas le cas, et Amanda dut le tuer en l'éventrant avec un canif. Elle parvint à enlever la machine une seconde avant la fin du compte à rebours.

À la fin de son témoignage, elle affirme que Jigsaw "a été salutaire pour elle".

Saw II 
Amanda fait partie intégrante du second film, où elle est enfermée avec cinq autres personnes dans une maison où s'infiltre lentement un gaz neurotoxique mortel. Connaissant le fonctionnement du tueur, elle aiguille les autres dans leurs tests. Sa nouvelle participation serait due à une tentative de suicide ratée. 

Ce sera elle qui dira qu'il ne faudra pas tenter d'ouvrir une porte avec une clef, comme le dit la note du tueur, mais on ne l'écoutera pas, de ce fait Gus meurt. Elle sera jetée dans une fosse remplie de seringues par Xavier pour aller chercher une clé d'une porte où se trouve une seringue avec un antidote à sa place, clef qu'elle ne trouvera pas à temps.

Ensuite, Xavier comprend que la combinaison du coffre-fort où est enfermée une seringue est écrite sur la nuque de toutes les personnes. Après avoir vu le chiffre de Gus sur le cadavre de ce dernier, et après celui sur le corps de Obi, il est emporté dans une folie meurtrière et tue Jonas et se met en quête des autres personnes, Amanda, Daniel (le fils de l'inspecteur Matthews), Addison Corday et Laura Hunter. Cette dernière ne tarde pas à mourir sans connaître son piège, empoisonnée par le gaz, dans les bras d'Amanda. Addison se sépare alors d'Amanda et de Daniel, ne leur faisant pas confiance : elle meurt de son piège quelques minutes plus tard, Xavier se contentant en la trouvant, de seulement voir son chiffre sur sa nuque.

Xavier poursuit Amanda et Daniel, qui se réfugient dans la première pièce où ils s'étaient réveillés. Ils comprennent qu'il y a une trappe et s'y cachent en l'ouvrant avec la clef se trouvant dans la veste de Jonas.

À la fin, elle emmène le fils de l'inspecteur Eric Matthews, participant au test, dans un passage souterrain pour fuir Xavier, devenu fou. Ils rejoignent ainsi tous deux la salle de bains vue dans le premier film. Daniel s'évanouit, Xavier découvre son chiffre en se coupant un morceau de chair sous les yeux d'Amanda avant d'être tué par Daniel qui avait simulé l'évanouissement.

Peu après, Eric Matthews arrive dans la salle de bains, et Amanda surgit et lui injecte un sédatif, montrant ainsi au spectateur qu'elle est devenue la complice de Jigsaw et qu'elle avait déjà eu un antidote au gaz, et son successeur. Amanda attache Matthews à une chaîne à sa cheville, et l'enferme dans la salle de bains plongée dans le noir en lui disant : "La partie est terminée".

Saw III 
Jigsaw est mourant, malgré les soins d'Amanda. C'est pourquoi elle enlève le docteur Lynn Denlon pour qu'elle lui vienne en aide. Elle installe sur le médecin un collier armé de cinq cartouches de chevrotine braquées sur sa tête, qui se déclenchera si Jigsaw meurt. Pendant que le médecin fait quelques examens, Amanda surveille le déroulement du test de Jeff Denlon, et tient Kramer au courant de l'avancement du test. Lynn prend la décision de pratiquer une opération du cerveau de fortune sur Kramer, visant à diminuer la pression intracrânienne. Amanda se charge de lui amener le matériel nécessaire. L'opération est un succès, mais dans un délire, John confond Lynn avec Jill Tuck, son ex-femme, et lui avoue son amour, ce qui trouble beaucoup Amanda.

On voit également dans ce film qu'elle n'a pas abandonné ses envies de se droguer, mais parvient à ne pas passer à l'acte. En revanche, on la voit se mutiler en s'entaillant l'intérieur de la cuisse droite. Des flash-backs montrent également que c'est elle qui a enlevé Adam, l'une des victimes du premier film, et qu'elle est revenue dans la salle de bains pour l'achever en l'étouffant dans de la cellophane. Dans le dédale souterrain, elle retrouve Eric Matthews, qui s'est brisé le pied pour s'échapper, et Amanda et lui se battent. Elle perd pied quand il lui hurle qu'elle n'est pas Jigsaw.

Alors qu'il se remet de son opération, John Kramer tente de faire en sorte qu'Amanda relâche le docteur Denlon, ce qu'elle refuse de faire, affirmant que les gens ne changent pas, contrairement à ce que Jigsaw pense, et qu'elle doit mourir comme tous ceux qui ont participé à un test du tueur. Finalement, elle tire une balle dans le dos de Lynn, et Jigsaw lui dit alors qu'elle vient de détruire quatre vies. Juste après, Jeff Denlon, le mari de Lynn, surgit, et tire son unique balle dans la gorge d'Amanda, qui se vide de son sang.

Pendant qu'elle agonise, Kramer lui révèle pourquoi il lui a caché ce détail : il savait que les tests qu'Amanda faisait subir ne laissaient aucune chance de survie aux sujets, ce qui faisait d'elle une meurtrière. Jigsaw lui a alors laissé une dernière chance : son test consistait à mener à bien le test de Jeff, selon les règles de Jigsaw. Mais elle a échoué, et meurt.

Saw IV 
Les événements de Saw IV se déroulant simultanément à ceux du III mais en d'autres lieux, Amanda n'apparait qu'à la fin, quand l'agent Strahm entre dans la chambre de Jigsaw.

On apprend cependant qu'elle n'est pas la seule apprentie de Jigsaw, et qu'elle a été aidée dans sa tâche par Mark Hoffman.

Saw V 
On revoit Amanda brièvement dans un des flash-backs, quand Hoffman et Kramer mettaient en place les tests de la maison de Saw II. Quand Hoffman demande la raison de sa présence, Jigsaw répond qu'elle est là pour assurer le déroulement du jeu selon les règles.

Saw VI 

Dans ce film, on découvre qu'Amanda et Jill se connaissaient : vraisemblablement une ancienne patiente de Jill qu'elle avait abandonnée, John l'a ramené devant elle pour lui montrer que sa méthode "fonctionne".

Un autre flash-back montre une autre facette de la rivalité entre Hoffman et Amanda, qui se connaissaient également. Alors que Hoffman montait le piège du chevalet pour Timothy Young (vu dans Saw III), elle critique les erreurs du policier et son mépris des victimes, et elle n'hésite pas à lui suggérer un test futur. Hoffman lui rétorque qu'il n'a pas besoin de test puisqu'il ne gâche pas sa vie, contrairement à elle qui porte les traces de sa tentative de suicide. Elle montre également son malaise devant Jill Tuck.

On apprend plus tard le contenu de la lettre qu'elle a lue dans Saw III : Hoffman y révélait qu'il savait que c'est elle qui a poussé Cecil Adams à s'introduire dans la clinique de Jill Tuck pour de la drogue, entraînant ainsi la mort de Gideon, le bébé mort-né de John et Jill. Hoffman lui ordonne alors de tuer Lynn Denlon, sinon il dit tout à Jigsaw. Hoffman est donc le responsable de l'échec du test d'Amanda et de sa mort. Mais Hoffman savait cette information car lorsque Cecil et Amanda sont partis en voiture pour voler les médicaments, Hoffman était écroulé saoul sur la banquette arrière, amenant à penser qu'Amanda et Cecil ont volé la voiture de Hoffman pour s'y rendre, ce que la production de Saw n'a pas dit mais a montré brièvement.

Saw VII 
La seule fois où l'on voit Amanda dans ce film, c'est quand Mark Hoffman est amené dans la salle de bain du premier film. On la voit en flashback, quand elle et Daniel, dans Saw II, entrent dans la salle de bain vers la fin du film.

Notes et références 

Personnage de film d'horreur
Drogué de fiction
Tueur en série de fiction
Personnage de fiction américain